Schmiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Schmiegel (* 1939), deutsch-US-amerikanischer Erfinder und Chemiker
 Wolff Schmiegel (* 1951), deutscher Mediziner und Klinikdirektor

Schmiegel bezeichnet zudem:
 den deutschen Namen der polnischen Stadt Śmigiel